Apache Tomcat egy webszerver, amely támogatja a Java Servlet és a JavaServer Pages specifikációkat
 F–14 Tomcat vadászrepülőgép
 Polgár Tamás "Tomcat" néven ismertté vált blogger.